Příjmení Burckhardt nosí více osob:

 Carl Emanuel Burckhardt (1869–1935) – mexický geolog švýcarského původu
 Carl Jacob Burckhardt (1891–1974) – švýcarský historik a diplomat
 Jacob Burckhardt (1818–1897) – švýcarský historik
 Johann Karl Burckhardt (1784–1817) – švýcarský cestovatel, geograf a orientalista
 Johann Ludwig Burckhardt (1773–1825) – francouzský astronom a matematik německého původu

Externí odkazy